Теа Ноэлива Лафонд (, род. 5 апреля 1994 года, Розо, Доминика) — доминикская легкоатлетка, выступающая преимущественно в тройном прыжке. Двукратный призёр Игр Содружества (2018 и 2022). Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Биография 
Теа Лафонд родилась 5 апреля 1994 года в доминикском городе Розо.

В 2016 году вошла в состав сборной Доминики на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Выступала в тройном прыжке. В квалификации в единственной удачной попытке прыгнула на 12,82 метра и заняла последнее, 37-е место.

В 2018 году стала бронзовым призёром Игр Содружества в Голд-Косте. Показав результат 13,92 метра, уступила двум прыгуньям с Ямайки — Кимберли Уильямс (14,64) и Шанике Рикеттс (14,52). Лафонд стала первой доминикской спортсменкой, завоевавшей медаль Игр Содружества.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио в квалификации тройного прыжка установила национальный рекорд — 14,60 м. В финале сумела прыгнуть только на 12,57 м и заняла последнее место.

На чемпионате мира 2022 года в Орегоне заняла пятое место в тройном прыжке с результатом 14,56 м, проиграв 16 см бронзовому призёру.

В августе 2022 года заняла второе место на Играх Содружества в тройном прыжке с результатом 14,39 м.

Действующая рекордсменка Доминики в беге на 100 метров с барьерами (14,03 секунды), прыжках в длину (6,57 м), тройном прыжке (14,60 м) и прыжках в высоту (185 см).

Личные рекорды 
 Бег на 100 метров с барьерами — 14,03 (16 мая 2015, Ист-Лансинг)
 Прыжки в высоту — 185 см (3 апреля 2015, Гейнсвилл)
 Прыжки в длину — 6,57 м (2021)
 Тройной прыжок — 14,60 м (2021)

Примечания 

Прыгуны тройным Доминики
Прыгуны в длину Доминики
Прыгуны в высоту Доминики
Бегуны с барьерами Доминики
Многоборцы Доминики
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года